Giórgos Georgiádis ou Georgios Georgiadis peut désigner :
  (1971-), footballeur grec ;
 Giórgos Georgiádis (1987-), footballeur grec ;
  (né en 1948), athlète grec ;
  (1866-?), prince de Samos.

Voir aussi 
 Giórgios Georgiádis (1972-), footballeur grec.